Леона Викарио има више значења:

 Леона Викарио (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Леона Викарио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Леона Викарио (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Леона Викарио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Леона Викарио (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Леона Викарио (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику